Гарретт Хамлер (), более известный под именем Sean Garrett () — американский рэпер и продюсер. Гарретт работал над синглом Ашера «Yeah!».

Его дебютный альбом Turbo 919 был выпущен 28 августа 2008 года на своём собственном лейбле «Bet I Penned It Music».

Sean Garrett стал хорошим другом Лудакриса. Он сотрудничал с ним в своём дебютном альбоме Turbo 919, в сингле «Grippin'». В свою очередь, Гарретт поучаствовал в сингле «What Them Girls Like», наряду с Крисом Брауном, в альбоме Лудакриса Theater of the Mind.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

В качестве основного исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Награды и номинации 

|-
| rowspan="1"| 2009
|«Break Up» (Mario при участии Gucci Mane и Sean Garrett)
|Лучшая коллаборация (Soul Train Awards)
|

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Рэперы США